Møller steht für:
 Møller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Møller Bank, submarine Bank vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 A. P. Møller-Mærsk, dänische Containerschiffsreederei
 Møller-Streuung, eine Elementarteilchenwechselwirkung

Siehe auch:
 Möller (Begriffsklärung)
 Moller